Peter Hunt peut désigner :
 Sir Peter Hunt, officier britannique ;
 Peter Hunt (1925-2002), réalisateur, producteur, monteur et acteur britannique ;
 Peter H. Hunt (1938-2020), réalisateur, metteur en scène et éclairagiste américain.